Selinum papyraceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke. Selinum papyraceum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Krusfrön
papyraceum